Noemi Marcos Quinan (Ipameri, 24 de março de 1949) é um compositor, produtor musical, escritor e artista plástico brasileiro.

Discografia 
 (2005) São José Diligente
 (2004) Abrigo Para um Violeiro Andante
 (2002) Rio de Braço
 (2001) Dentro da Palavra
 (1998) Canção dos Povos da Noite

Ligações externas 
 Marcos Quinan

Naturais de Ipameri
Compositores de Goiás
Produtores musicais de Goiás
Escritores de Goiás
Artistas plásticos de Goiás